OŠK - kratica za Osječki šahovski klub 

Kratice